Eichmann steht für:

 Eichmann (Adelsgeschlecht), zwei Adelsfamilien
 Eichmann (2007), ungarisch-britischer Film von Robert Young

Eichmann ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Eichmann (1906–1962), deutscher SS-Obersturmbannführer
 Bernd Eichmann (* 1966), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Beatriche Eichmann-Leutenegger (* 1945), Schweizer Literaturkritikerin und Schriftstellerin 
 Bruno Eichmann (* 1952), Schweizer Automobilrennfahrer
 Dietrich Eichmann (* 1966), deutscher Komponist
 Eduard Eichmann (1870–1946), deutscher Kirchenrechtler
 Emanuel Ernst von Eichmann (1695–1773), deutscher Verwaltungs- und Justizbeamter
 Eric Eichmann (* 1965), US-amerikanischer Fußballspieler
 Ewald Joachim von Eichmann (1653–1714), deutscher Rechtsgelehrter und Politiker

 Friedrich von Eichmann (1826–1875), deutscher Gutsbesitzer, Politiker und Diplomat
 Fritz von Eichmann (1866–1918), deutscher Beamter
 Hans Eichmann (1888–1987), deutscher Maler

 Ingo Eichmann (1901–1988), deutscher Gestapobeamter und SS-Führer
 Jodocus Eichmann († 1491), deutscher Theologe in Heidelberg

 Johanna Eichmann (1926–2019), deutsche Nonne
 Karl Eichmann (1785–1855), deutscher Jurist
 Klaus Eichmann (* 1939), deutscher Immunbiologe
 Liselotte Eichmann-Strauss (1914–??), Schweizer Malerin und Bildhauerin
 Marc Eichmann (* 1980), Schweizer Eishockeytorwart
 Marion Eichmann (* 1974), deutsche Künstlerin
 Martin Ludwig von Eichmann (1710–1792), deutscher General
 Otto Ludwig von Eichmann (1726–1783), deutscher Jurist
 Paul Eichmann (1898–1978), deutscher Politiker und Fußballfunktionär
 Ricardo Eichmann (* 1955), deutscher Archäologe
 Roland Eichmann (* 1972), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Aichmann
 Dryander